

Топонім 
 Мартон — муніципалітет у Франції, регіон Пуату-Шарант, департамент Шаранта.

Ім'я 
Мартон () — угорське чоловіче ім'я.

Прізвище 
Мартон () — угорське прізвище.

 Адальберт Мартон (1913—2007) — український живописець.
 Аніта Мартон (1989) — угорська легкоатлетка.
 Єва Мартон (1943) — угорська оперна співачка.
 Іштван Мартон (1923 — 1996) — український композитор, заслужений діяч мистецтв України.
 Кеті Мартон (1949) — американська письменниця і журналістка угорського походження.
 Річард Мартон (* 1999) — угорський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2020 року.
Угорські прізвища